Ptice (lat. Aves)
 Clube Desportivo das Aves, nogometni klub iz Portugala